Färbetechnik steht für:

 die Verwendung von Farbmitteln
 das Färben von Textilien
 Histologische Färbetechnik, eine Technik zur farblichen Hervorhebung von Strukturen in der Mikroskopie, siehe Histologie#Entwicklung der Färbetechniken